Douglas Stone (marineofficier), Douglas M. Stone, Amerikaans majoor-generaal bij het Marine Corps
 Douglas Stone (geoloog) (1948), Douglas Maxwell Stone, Australisch geoloog en schrijver
 Doug Stone (stemacteur) (1950), Amerikaans stemacteur
 Doug Stone (countryzanger) (1956), Amerikaans countryzanger
 Doug Stone (muziekalbum), muziekalbum van bovenstaande zanger
 Douglas Stone (lacrossespeler), Amerikaans sporter in de lacrosse en als demonstratiesporter aanwezig op de Olympische Zomerspelen 1932